L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 19 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Chan Hao-ching et Yang Zhaoxuan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Julia Görges, de l'Américaine Madison Keys, de l'Australienne Ashleigh Barty, de la Croate Mirjana Lučić-Baroni et de la Tchèque Petra Kvitová. Elles sont respectivement remplacées par Carla Suárez Navarro, Elise Mertens, Ekaterina Makarova, Anett Kontaveit et Wang Qiang.

Lauréates 
La tenante du titre Elina Svitolina remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Daria Kasatkina.

En double, Chan Hao-ching et Yang Zhaoxuan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire Hsieh Su-wei et Peng Shuai. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2018
Tennis en février 2018